Vader (familie) – naam voor een man of mannelijk dier met nageslacht
Papa – samen met pappa, pap en pa troetelnaampjes (emotioneel positief geladen woorden) voor vader
een aanspreektitel voor geestelijken, zoals in Heilige Vader voor de paus
Vader (band) – een deathmetalband uit Polen
Darth Vader – een fictieve figuur uit de Star Warsfilms
Vader (Washington) – een plaats in de staat Washington in de Verenigde Staten
 Vader (film) - een Hongaarse film uit 1966

Zie ook andere vaders 
Burgervader – andere naam voor burgemeester, een politieke functionaris op gemeentelijk niveau 
God de Vader – een hypothetisch, bovennatuurlijk wezen dat verantwoordelijk geacht wordt voor (bepaalde aspecten van) de werkelijkheid
Vader des vaderlands – een eretitel voor een leider die van grote invloed is geweest op de vorming van een natie
Big Van Vader – een worstelaar die in 2007 "met pensioen ging"